Troje bezeichnet:
 Ich Troje, eine polnische Pop-Band (ab 1996)
 Troje (Haus), traditionelles Haus der Purépecha-Indianer in Mexiko

Troje ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Erich Troje (1934–2017), deutscher Rechtswissenschaftler
 Nikolaus F. Troje (* 1960), deutscher Biologe und Biopsychologe
 Paul Troje (1864–1942), deutscher Kommunalpolitiker
 Troje (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Trojek (Begriffsklärung)
 Troja (Begriffsklärung)
 Trojan
 Trojaner (Begriffsklärung)